„Granatiere” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina i Marina Militare; pochodzi od formacji wojskowej – grenadierów:
 „Granatiere” – niszczyciel typu Soldato z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Granatiere” – niszczyciel typu Soldati z okresu II wojny światowej
 „Granatiere” (F585) (ex iracki „Al-Qadissiah”) – fregata rakietowa typu Lupo z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów